Гіппій (міфологія)
 Гіппій Елідський — давньогрецький філософ.
 Гіппій (тиран) — афінський тиран.